Volume 20 - Ao Vivo é o vigésimo álbum da banda de forró eletrônico Calcinha Preta, lançado no ano de 2009. O álbum apresenta o single Você Não Vale Nada, que foi tema da personagem Norminha (Dira Paes), na novela Caminho das Índias, rendendo à banda o Prêmio Globo de Melhores do Ano de música do ano de 2009, o Prêmio Extra de Televisão de 2009 e o Troféu Imprensa de 2010.

Lista de faixas 

Álbuns de Calcinha Preta
Álbuns de forró
Álbuns de 2009
Álbuns em língua portuguesa